Dominions 3: The Awakening — пошаговая стратегическая компьютерная игра, разработанная компанией Illwinter и выпущенная издателем Shrapnel Games в  году. Третья часть в серии Dominions, следующая за Dominions: priests, prophets and pretenders и Dominions II: The Ascension Wars.

В игре соединяются простой внешний вид и большое количество стратегических возможностей, включая 1500 юнитов, 600 заклинаний и 300 магических предметов. Ходы проходят одновременно и игроки обычно планируют битвы, а не управляют ими.

Игра включает сценарии и случайные карты, но в игре нет кампании. Dominions 3 ориентирована, в основном на многопользовательскую игру по электронной почте, за одним компьютером и по TCP/IP, но компьютерные противники доступны и для одиночной игры.

Игровой процесс 

Игра позволяет игроку создать бога‐претендента с целью стать единым богом фентезийного мира, победив остальных претендентов. Интерфейс содержит созданные заранее или случайно сгенерированные карты мира и несколько меню. Карты поделены на провинции, которые можно завоевать в тактических битвах. Провинции производят золото и ресурсы, необходимые для набора рекрутов. В сравнении с другими играми в жанре, Dominions 3 содержит довольно слабую экономическую составляющую, акцентируя игровой процесс на приобретении и управлении армиями.

В начале игры каждый игрок имеет предустановленное количество провинций, обычно одну. Эта стартовая провинция — столица государства, с крепостью, храмом и магической лабораторией. Здесь игрок может нанимать солдат, командиров, магов и священников, чтобы вести войну. Маги произносят заклинания, создают предметы, призывают существ, руководят исследованиями и ищут магические места. Проповеди священников повышают веру населения в бога-претендента в дополнение к использованию священных заклинаний.

Провинции, которые верят в бога игрока, считаются частью доминиона этого бога, в них: воины игрока сражаются лучше, вражеские силы штрафуются и глобальные параметры (такие как температура, сопротивление магии, удача и довольствие) медленно меняются на те, которые предпочитает контролирующий бог. Когда игрок теряет все свои владения, или веру — он проигрывает.

Сражения 
Система сражений в игре очень детализирована. Каждый юнит, будь то маг, командир, или простой солдат, — имеет целый ряд атрибутов, таких как хитпоинты, размер, сила, меткость, сопротивление магии, навыки атаки и защиты, и т. д. В зависимости от атрибутов просчитывается вероятность того или иного действия на поле боя: попадет ли лучник в щит, парирует ли воин выпад, пробьет ли удар броню, удастся ли магу подчинить себе вражеских солдат, и т. д. При сильных повреждениях участник сражения может получить определённые травмы, которые сокращают те или иные атрибуты. В общем случае вероятность их получения зависит от соотношения силы получаемого удара к здоровью. Очень важна мораль, так как многие бойцы будут охотнее убегать с поля боя, если их отряд несёт большие потери, чем биться до смерти.

Большую роль в сражениях играет усталость. Атрибуты сражающихся солдат под действием усталости начинают стремиться к нулю: так «зеленый», но «свежий» ополченец может выйти победителем в схватке с вымотавшимся ветераном элитного подразделения. Мана в игре отсутствует, и, при чтении заклинаний маги, также, подвержены усталости. Исчерпав лимит физических сил юниты теряют сознание и не могут кастовать и сражаться, пока не придут в себя.

Сам игрок не принимает участие в битвах, он объединяет солдат в отряды, делает расстановку войск и отдает приказы боевым единицам перед началом боя: кого атаковать, кого охранять, по кому стрелять. Магам можно приказать колдовать нужные заклинания в определённой последовательности. Результаты битвы высчитываются компьютером и показываются игрокам в начале нового хода как фильм. Такая система позволяет проводить быстрые многопользовательские игры.

Магия 
В игре имеются восемь путей магии: огонь, вода, воздух, земля, астрал, смерть, природа и кровь. Маги Dominions 3 знают один или несколько путей.

Магию можно использовать на поле боя и в лаборатории: для создания магических предметов и проведений ритуалов. Для ритуалов, предметов и сильных боевых заклинаний необходимы магические камни, которые можно найти в волшебных местах, скрытых на карте. Каждая нация начинает игру с базовым доходом камней, но чтобы получить больше, маги должны обыскивать провинции на наличие волшебных мест. Существует семь типов магических камней, относящихся к определённым путям магии. Магия крови вместо камней требует жертвоприношения захваченных рабов.

Магические исследования ведутся в семи школах магии, отличных от путей. Это школы: заклинания, преобразования, уничтожения, созидания, зачарования и чудотвория. Магия крови имеет свою собственную школу магии.

Нации 
Нации в игре основаны на мировой истории и мифологии, в числе которых: древняя Греция (Arcoscephale), Римская Республика (Ermor), Восточная Римская Империя (Pythium), Сарматия (Sauromatia), Египет (C’tis), Средневековая Франция и Испания (Marignon), средневековая Англия (Men), Скандинавия (Vanheim, Helheim, Jotunheim, Midgard, Utgard, Nieflheim), Германия (Ulm), Китай (Tien Chi), Африка (Machaka), Япония (Jomon), Ацтеки (Mictlan) и Индия (Kailasa). Другие нации основаны на работах современных писателей, особенно Говарда Лавкрафта (R’lyeh, Atlantis). В патче 3.14 появилась славянская нация Bogarus.

Отзывы 
Джефф Лэки с сайте GameSpot поставил игре 8.4 балла из 10, назвав игру сложной, глубокой и очень богатой стратегической игрой. Он отметил, что игра сделана для игроков, которым нравится богатый выбор стратегических возможностей и которые готовы потратить время, чтобы разобраться в игре. Игрокам, которым нравится быстрый и сверкающий геймплей, по мнению журналиста, игра не понравится.

Рецензент сайта GameZone Кевин Джиакобби назвал Dominions 3 одной из лучших пошаговых стратегий на рынке и поставил игре 9 баллов из 10 возможных. Он отметил, что по сравнению с предыдущими частями, работчики облегчили микро-менеджмент и упростили игровой процесс в помощью более понятного интерфейса.

Олег Вяткин с российского сайта Absolute Games написал более сдержанную рецензию, в которой поставил игре 71 %. Он заявил, что игрой смогут насладиться только те игроки, которые смогут закрыть глаза на множество недоработок.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Игры для Windows
Игры для Linux
Игры для macOS
Компьютерные игры 2006 года
Пошаговые стратегии
Глобальные стратегии
PBEM-игры
Инди-игры
Dominions
4X-игры
Компьютерные игры, разработанные Illwinter